Чемпионат Сербии по баскетболу 2014/2015 — девятый сезон национального первенства Сербии по баскетболу. Он проходил в 2 этапа. В Первой лиги Сербии выступали 12 команд за исключением 4 клубов, игравших в адриатической лиги. В ней матчи проходили с 10 октября 2014 года по 21 марта 2015 года. В суперлиге Сербии выступали 4 лучших команд первой лиги и 4 клуба, игравших в адриатической лиге. Матчи Суперлиги Сербии проходили с 28 марта по 18 июня 2015 года. 4 лучшие команды Суперлиги разыграли звание чемпиона Сербии. Чемпионом страны в 16-й раз стала «Црвена звезда».

Первая лига Сербии

Турнирная таблица

Результаты матчей

Суперлига Сербии

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф Суперлиги

Сетка

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Чемпионат Сербии по баскетболу среди женщин 2014/2015

Ссылки 
 Official website of Serbian Basketball League
 Результаты матчей на www.eurobasket.com

Чемпионат Сербии по баскетболу
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе